ASB3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 518 амінокислот, а молекулярна маса — 57 745.

Задіяний у таких біологічних процесах як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки